Арона:

 Арона — город и муниципалитет в Испании.
 Арона — город в Италии.
 Арона, Рикарду — бразильский боец смешанного стиля, выступавший с 2000 по 2009 годы.